Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2002 je potekalo od 11. do 21. aprila v Piešťanyju in Trnavi, Slovaška. Prvenstvo so osvojile ZDA, drugo mesto je pripadlo Rusiji. Bron je pripadel Češki.

Tekme so igrali v dvorani Zimny Stadion v Piešťanyju ter v dvorani Zimny Stadion v Trnavi.

Skupinski del

Skupina A

Skupina B

Končnica

Skupina za obstanek

Pomni: Naslednjih šest tekem iz skupinskega dela se šteje tudi v skupini za obstanek:
11. april 2004:  2-2 
11. april 2004:  0-10 
12. april 2004:  3-2 
14. april 2004:  3-8 
15. april 2004:  3-4 
17. april 2004:  1-4

Skupina za prvaka

Končna lestvica

,  in  so izpadle v Divizijo I za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2003.

Zunanje povezave
Uradni rezultati in statistika prvenstva

2002 v hokeju na ledu
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
Športne prireditve na Slovaškem